«Філософські діалоги» — авторська публіцистична програма філософа, письменника й психоаналітика Назіпа Хамітова, яка виходила на Радіо-Ера FM рекордний для подібного проекту строк — з 2002 по 2012 роки. 
Програма виходила в прямому ефірі раз на тиждень, щосуботи, триваючи годину (упродовж кількох років, двічі на тиждень — у суботу та неділю й тривала дві години). Специфікою програми було діалогове спілкування з дозвонювачами.

Гостями радіопрограм були відомі зарубіжні та українські інтелектуали:  В. Стампер, Ф. Серс, В.Менжулін, С. Крилова, Я. Любивий, І. Степаненко, Г. Турчинова, А. Резнік, Л.Гармаш, В.Жулай, О.Крюкова, В.Виноградова та ін.

Записи декількох радіопередач:
 Отличие ценностей западного и постсоветского человека: http://aphy.net/images/radio/nez2801.mp3

 Игры в любовь: http://aphy.net/images/radio/nez2611.mp3

 Любовный треугольник причины и последствия: https://www.youtube.com/watch?v=c-7r-hRjI54

 Меланхолик в современном мире: https://www.youtube.com/watch?v=WgWJzml-8Co

 Понимание в отношениях мужчины и женщины: https://www.youtube.com/watch?v=26N633NX9og

Додаткова інформація:

Офіційний сайт Назіпа Хамітова і Свтітлани Крилової: http://www.swetly.info/

Офіційний сайт Радіо-Ера: http://www.eramedia.com.ua/

Асоціація філософського мистецтва: http://aphy.net/